Faircloth ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Faircloth, britische Soziologin
 Don Faircloth (* 1948), britischer Marathonläufer
 Lauch Faircloth (* 1928), US-amerikanischer Politiker
 Rags Faircloth (1892–1953), US-amerikanischer Baseballspieler